Holzschuster bezeichnet
 Holzschuster (Adelzhausen), einen Ortsteil der Gemeinde Adelzhausen im Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern